José Freitas ist der Name folgender Personen:

* José de Freitas Ribeiro (1868–1929), portugiesischer Kapitän und Politiker
 José Vicente de Freitas (1869–1952), portugiesischer General und Politiker